Das Toray Pan Pacific Open 2000 war ein Tennis-Hallen-Teppichplatzturnier für Frauen in Tokio. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 29. Januar bis zum 6. Februar 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Shibuya